parzenica – sercowaty wzór charakterystyczny dla zdobnictwa góralskiego
 parzenica – forma w kształcie serca, przeznaczona do zdobienia serów owczych
 Parzenica – struga wypływająca z Jeziora Wielewskiego
 Parzenica – wzgórze na Wyżynie Olkuskiej